Karakter
 Harisnyás Pippi, szereplő

Könyv
 Harisnyás Pippi, 1954-es svéd könyv.

Mozifilmek
 Harisnyás Pippi, 1949-ben bemutatott svéd filmvígjáték, Per Gunvall rendezésében.
 Harisnyás Pippi, 1969-ben bemutatott svéd–NSZK kalandfilm, Olle Hellbom rendezésében.
 Harisnyás Pippi új kalandjai, 1988-ban bemutatott amerikai fantasyfilm, Ken Annakin rendezésében.
 Harisnyás Pippi – A Villekulla-villa, 1997-ben bemutatott svéd–német–kanadai rajzfilmmusical, Clive Smith rendezésében.

Tévéfilm
 Harisnyás Pippi kalandjai, 1961-ben bemutatott amerikai televíziós romantikus film, William Crewson rendezésében.

Tévéfilmsorozatok
 Harisnyás Pippi kalandjai, 1969-ben futott svéd–NSZK televíziós kalandfilmsorozat, Olle Hellbom rendezésében.
 Harisnyás Pippi, 1997-től 1999-ig futott kanadai–német–svéd televíziós rajzfilmmusical-sorozat, Bill Giggie és Michael Schaack rendezésében.